Bounce puede referirse a:

 Bounce álbum de Bon Jovi.
 Bounce Tour, gira musical de Bon Jovi.
 Bounce (película), dirigida por Don Roos en el año 2000.
 «Bounce», canción de Raven-Symoné de 1999.
 «Bounce», canción de Calvin Harris de 2011.
«Bounce», canción de Iggy Azalea de 2013.
 Bounce, videojuego del 2001.